Бангор може да се отнася за:

 Бангор (Северна Ирландия), град в Северна Ирландия
 Бангор (Франция), град във Франция
 Бангор (Уелс), град в Уелс
 Бангор (Мейн), град в Мейн, САЩ